Il singolare del torneo di tennis Mumbai Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Antony Dupuis che ha battuto in finale Julien Boutter 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 David Caldwell (primo turno)
 Răzvan Sabău (primo turno)
 Antony Dupuis (Campione)
 Lior Mor (secondo turno)

 Oleg Ogorodov (primo turno)
 Eyal Ran (primo turno)
 Oren Motevassel (primo turno)
 Gouichi Motomura (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Mumbai Challenger 1999